The Walking Dead steht für:

 The Walking Dead (1936), Originaltitel des US-amerikanischen Horrorfilms Der wandelnde Leichnam, auch: Die Rache des Toten
 The Walking Dead (1995), US-amerikanischer Kriegsfilm
 The Walking Dead (Comic), monatliche US-amerikanische Comic-Heftreihe (ab 2003)
 The Walking Dead (Franchise)
 The Walking Dead (Fernsehserie), auf den Comics basierende US-amerikanische Fernsehserie (ab 2010)
 The Walking Dead: Torn Apart (2011), The Walking Dead: Cold Storage (2012), The Walking Dead: The Oath (2013), drei auf Comics und Fernsehserie basierende US-amerikanische Webserien, siehe The Walking Dead/Episodenliste
 Fear the Walking Dead, Spin-off der Fernsehserie The Walking Dead (ab 2015)
 The Walking Dead: World Beyond, Spin-off der Fernsehserie The Walking Dead (ab 2020)
 The Walking Dead: Survival Instinct, auf der Fernsehserie basierendes US-amerikanisches Videospiel (2013)
 The Walking Dead (Computerspiel), ein auf den Comics basierendes US-amerikanisches Adventurespiel von Telltale (2012)
 The Walking Dead: A New Frontier, drittes auf den Comics basierendes Adventurespiel (2016)
 The Walking Dead No Man's Land, ein auf den Comic basierendes mobiles Videospiel (2015)
 The Walking Dead (Roman), erster Teil der Roman-Reihe von Robert Kirkman und Jay Bonansinga (2012)
 The Walking Dead 2, zweiter Teil der Roman-Reihe von Robert Kirkman und Jay Bonansinga (2012)
 The Walking Dead 3, dritter Teil der Roman-Reihe von Robert Kirkman und Jay Bonansinga (2013)
 The Walking Dead 4, vierter Teil der Roman-Reihe von Robert Kirkman und Jay Bonansinga (2014)
 The Walking Dead 5, fünfter Teil der Roman-Reihe von Robert Kirkman und Jay Bonansinga (2015)
 The Walking Dead – The Ride, eine Achterbahn
 The Walking Dead: Daryl Dixon
 The Walking Dead: Dead City